Кот-чревовещатель () — короткометражный мультипликационный фильм, снятый Тексом Эвери на MGM в 1950 году. Автор сценария Рич Хоган, композитор Скотт Брэдли, продюсер Фред Куимби.

Сюжет 
Камера показывает нам уличного кота, много раз пишущего на заборе надпись «Я ненавижу собак!». Это замечает бульдог Спайк и сердится. И когда кот случайно пишет эту надпись на животе у Спайка, тот приходит в ужас, поспешно стирает обидные слова и убегает, а пёс бросается за ним вдогонку. Забежав за угол, кот достаёт из мусорного бака испорченные овощи и бросает их в лицо Спайку, заставляя того выглядеть похожим на клоуна (пёс же от этого приходит в некоторое недоумение и не бросается сразу за котом). Сам же он прячется в ящике с надписью «Отборные розыгрыши», стоящем недалеко отсюда, возле магазина магии. Там ему попадается на глаза коробка, на которой написано «Стань чревовещателем!», в которой находится прибор чревовещания. В инструкции указано, что если этот прибор положить в рот и затем «выстрелить» голосом в какой-нибудь предмет, то последний «заговорит». Кот испытывает его действие на мусорном баке, а затем решает поиздеваться над Спайком, для чего «стреляет» своим голосом в колокол на башне. Спайк, оправившийся от потрясения, слышит это и по лестнице взбирается на колокольню. Видя «говорящий» колокол, он, зловеще усмехнувшись, забирается внутрь него. В этот момент кот бьёт по колоколу кувалдой, колокол со звоном разлетается на куски, а бульдог весь трясётся от этого звона.

Основная часть фильма посвящена тому, как кот с помощью своего чревовещательного приборчика и подручных средств всячески изводит бедного пса, заманивая его в свои ловушки и ставя в неловкое положение.

Но уже ближе к концу Спайк идёт на хитрость — он притворяется милой кошечкой, надев на себя фальшивые кошачьи голову и хвост. Кот сначала заигрывает с лже-кошкой, но обман пса раскрывается, и вновь начинается погоня. Случайно пробежав мимо своры спящих бродячих собак, кот будит их, но успевает завернуть за угол, и когда туда прибывает Спайк, он видит только своих проснувшихся собратьев. Хитрый кот из своего укрытия заставляет бульдога «помяукать» и собаки начинают выражать недовольство. Спайк снимает с себя маскировку и пытается доказать, что он тоже собака, но опять «мяукает» и разозлённые собаки бросаются за ним в погоню. Они загоняют его на телеграфный столб. Кот, видя это, вытаскивает свой прибор изо рта и разражается смехом. Собаки, услышав смех, устремляются к коту. Тот, увидев перед собой оскаленные морды собак, удирает от них, они — за ним. Спасаясь от взбешённой своры, он взбирается на столб и несколько секунд дразнит собак и корчит им рожи. Но тут он случайно замечает, что на этом же столбе находится недовольный Спайк! Кот бросается вниз, но собаки лаем заставляют его вернуться наверх, а оттуда Спайк гонит его обратно. Потом камера отдаляется, и мы видим, что кот и днём и ночью вынужден бегать вверх-вниз. Его шутка обернулась против него самого.

Актёры озвучивания (не указаны в титрах) 
 Билл Томпсон — бульдог Спайк
 Кларенс Нэш — Кот

Ссылки 
 

Короткометражные мультфильмы MGM
Мультфильмы 1950 года
Мультфильмы Текса Эйвери
Мультфильмы о кошках